Brazilië
Embu (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo

Kenia
Embu County, een county in Kenia.
Embu (stad), een stad in Kenia.